Piuma di gallina o Scherzo di gelosia (The White Feather) – film del 1913 diretto da William J. Bauman
 The White Feather – film del 1914 diretto da Maurice Elvey
 The White Feather – romanzo di P. G. Wodehouse del 1907